Задорожное — название населённых пунктов:

Крым 
Спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России.
 Задорожное —  упразднённое село в Бахчисарайском районе, включено в состав Бахчисарая.

Украина 
 Задорожное (озеро) — озеро в Львовской области.
 Задорожное — село в Погребищенском районе Винницкой области.
 Задорожное — село в Вольнянском районе Запорожской области.

См. также 
 Задорожнее